Polybius peut correspondre à :
 La forme latine du nom de Polybe, un historien et homme d'État de la Grèce antique.
 Polybius, un genre de crabes ne contenant qu'une seule espèce : Polybius henslowii.
 Polybius, un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.
 Polybius, une légende urbaine sur un jeu vidéo.
 Polybius, un jeu vidéo développé et édité par Llamasoft sorti en 2017

Voir aussi 
 

Homonymie